Lady Jane (The Rolling Stones), een liedje van The Rolling Stones
 Lady Jane (film), een Britse film uit 1986
 Lady Jane (Franse film), een film van regisseur Robert Guédiguian uit 2008
 Lady Jane (cocktail), een cocktail op basis van gin